Man on the Run (album), album discografico dei Bush
 Man on the Run (film), film del 1949 diretto da Lawrence Huntington